Мусагаджиев — фамилия; имеет женскую форму Мусагаджиева.
 Мусагаджиев, Гилал Мусагаджиевич (1926—2012) — Герой Социалистического Труда;
 Мусагаджиев, Закарья Мусагаджиевич (род. 1989) — российский кикбоксер и тайбоксер;